Kråkfjärden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kråkfjärden, Kristinestad, Österbotten,  (6,5 ha)
 Kråkfjärden, Vasa, Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar